Aleksandr Zajcew (1841–1910) – rosyjski chemik, autor reguły Zajcewa
 Aleksandr Zajcew (ur. 1952) – rosyjski łyżwiarz figurowy
 Aleksandr Zajcew (1935-1971) – rosyjski szachista
 Aleksandr Zajcew (1909-2002) – radziecki mikrobiolog, emigracyjny działacz i publicysta antykomunistyczny
 Aleksandr Zajcew (ur. 1957) – oszczepnik reprezentujący ZSRR